Borama bezeichnet

 Borama oder auch Boorama, eine Stadt im Norden von Somalia
 Bórama oder auch Bóruma, ein Tribut, den nach mittelalterlichen irischen Quellen die Provinz Leinster zu zahlen hatte
 Bórama oder auch Bóruma, eine Erzählung des Book of Leinster aus dem 11. Jahrhundert, in welcher der oben genannte Tribut eine Rolle spielt
 Brian Bórama oder auch Brian Boru, einen irischen Hochkönig des 9./10. Jahrhunderts
 Béal Bórama, eine Erd-Festung am Ufer des Flusses Shannon nahe der Stadt Killaloe